Meryon ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Meryon (1821–1868), französischer Maler und Graveur
 Charles Lewis Meryon (1783–1877), britischer Arzt und Schriftsteller